Szymon Pawłowski (ur. 1978) – polski polityk, poseł na Sejm RP
 Szymon Pawłowski (ur. 1986) – polski piłkarz
 Szymon Pawłowski (ur. 2000) – polski skoczek narciarski